Cuvântul spin se poate referi la:

 Spin (fizică), moment cinetic intrinsec al unei particule
 Spin (botanică), ghimpe prezent la unele specii de plante
 Spin (formație), formație muzicală din România

Dezambiguizare